DTH steht für:
 Delayed type hypersensitivity, siehe Allergie
 Deutsche Technische Hochschule Brünn
 Die Toten Hosen, eine deutsche Punk-/Rockband
 Direct-to-Home, ein Übertragungsverfahren für Satelliten
 Tassili Airlines (ICAO-Code), eine algerische Fluggesellschaft

dth steht für:
 Adithinngithigh (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Sprachen

Abkürzung